Pestounov (Пестунов) est un patronyme russe:
Dmitri Pestounov (1985-) joueur de hockey sur glace russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe